Села:
 Посіч — Закарпатська область, Хустський район
 Посіч — Івано-Франківська область, Тисменицький район